Hans-Jürgen Schaal ist der Name folgender Personen:

* Hans-Jürgen Schaal (Richter) (* 1947), deutscher Jurist und Richter
 Hans-Jürgen Schaal (Jazzautor) (* 1958), deutscher Jazz-Musiker und Autor